A Singularity az alábbiakra utalhat:

Zene 
 Singularity (Joe Morris-stúdióalbum)
 Singularity (Mae-stúdióalbum)
 Singularity (Northlane-stúdióalbum)
 Singularity (Peter Hammill-stúdióalbum)
 Singularity (Robby Krieger-stúdióalbum)
 Singularity (Bright Eyes-dal)

Egyéb 
 Singularity (videójáték), a Raven Software 2010-es videójátéka
 Singularity (operációs rendszer), a Microsoft Research által fejlesztett operációs rendszer
 Singularity University, egy iskola Kaliforniában